Кукушкин, Михаил Александрович (род. 1987) — российский и казахстанский теннисист.
 Кукушкин, Михаил Иванович (1933—2017) — ректор Уральской государственной юридической академии (1986—2001).